4231 Fireman è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 13,28 km. Scoperto nel 1976, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2599407 UA e da un'eccentricità di 0,0659162, inclinata di 8,59709° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1976
Fireman